Icky Thump — шестой и последний студийный альбом неогаражной рок-группы
The White Stripes, выпущен 15 июня 2007 года в Германии, 18 июня 2007 года в остальной части Европы и 19 июня 2007 года во всём мире. Диск занял первую позицию в чарте альбомов по США и второе место в Billboard 200 (было продано 223 тысячи копий альбома). Чуть позже альбому был присвоен золотой статус в США. Пластинка заняла 17 место в списке «50 лучших альбомов 2007 года» американского издания Rolling Stone.

Об альбоме 
Icky Thump характеризуется определённым стилевым разнообразием. Помимо относительно типичных для группы жёстких гитарных номеров и блюзовых баллад, на альбоме присутствует кавер-версия фламенко-песни Корки Роббинс «Conquest» и две вещи в стиле ирландского фолка, в которых звучат волынки.

В 2008 году композиция «Icky Thump» получила награду Грэмми в номинации Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой.

Тур в поддержку альбома был полностью отменён из-за проблем со здоровьем Мэг Уайт.

Список композиций 
Все песни написаны The White Stripes, кроме отмеченных отдельно.

 «Icky Thump» — 4:14
 «You Don't Know What Love Is (You Just Do as You're Told)» — 3:54
 «300 M.P.H. Torrential Outpour Blues» — 5:28
 «Conquest» (Корки Роббинс) — 2:48
 «Bone Broke» — 3:14
 «Prickly Thorn, but Sweetly Worn» — 3:05
 «St. Andrew (This Battle Is in the Air)» — 1:49
 «Little Cream Soda» — 3:45
 «Rag and Bone» — 3:48
 «I'm Slowly Turning into You» — 4:34
 «A Martyr for My Love for You» — 4:19
 «Catch Hell Blues» — 4:18
 «Effect and Cause» — 3:00
 «Baby Brother» (Верн Орр) (бонус-трек в японской версии и версии для iTunes) — 2:10
 «Tennessee Border» (Хэнк Уильямс) (концертная запись, бонус-трек в японской версии и версии для iTunes) — 2:09

Участники записи 
 Джек Уайт — вокал, гитара, синтезатор
 Мэг Уайт — барабаны, вокал
 Регуло Алдама — труба на «Conquest»
 Джим Дьюри — волынки на «Prickly Thorn, But Sweetly Worn» и «St. Andrew»

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы The White Stripes
Премия «Грэмми» за лучший альтернативный альбом
Альбомы Third Man Records
Альбомы XL Recordings
Альбомы, спродюсированные Джеком Уайтом